Арбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арбер, Агнес Робертсон (1879—1960) — британский ботаник, морфолог и анатом растений, историк ботаники и философ биологии.
 Арбер, Вернер (род. 1929) — швейцарский микробиолог и генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1978 года.
 Арбер, Сильвия (род. 1968) — швейцарский нейробиолог.